Bierstedt bezeichnet:
 Groß Bierstedt, Ortsteil der Gemeinde Rohrberg in Sachsen-Anhalt 
 Klein Bierstedt, Ortsteil der Gemeinde Rohrberg in Sachsen-Anhalt 
 Bierstedt eine ehemalige Gemeinde m Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt 

Bierstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Bierstedt (* 1952), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Gottfried Bierstedt (1853–1924), deutscher Jurist und Oberkirchenratspräsident in Schwerin
 Ina Bierstedt (* 1965), deutsche Malerin und Kuratorin
 Klaus Dieter Bierstedt (1945–2009), deutscher Mathematiker
 Marie Bierstedt (* 1974), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Wolfgang Bierstedt (* 1952), deutscher Politiker (PDS)